Paliotti – parte anteriore di un altare
 Antonello Paliotti – musicista e compositore italiano
 Venusia Paliotti – ex calciatrice italiana
 Vittorio Paliotti – giornalista, scrittore e commediografo italiano